Jinchuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Jinchuan (金川县) im Autonomen Bezirk Ngawa der Tibeter und Qiang im Norden der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinchuan (Ngawa)
den Stadtbezirk Jinchuan (金川区 Jīnchuān Qū) der bezirksfreien Stadt Jinchang in der nordwestchinesischen Provinz Gansu, siehe Jinchuan (Jinchang)
die Großgemeinde Jinchuan (金川镇) im Kreis Huinan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jinchuan (Huinan)
die Großgemeinde Jinchuan (金川镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinchuan (Jinchuan)
die Großgemeinde Jinchuan (金川镇) im Kreis Ningshan in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Jinchuan (Ningshan)
die Großgemeinde Jinchuan (金川镇) im Kreis Xingan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Jinchuan (Xingan)
die Gemeinde Jinchuan (金川乡) im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Jinchuan (She)
die Gemeinde Jinchuan (金川乡) der Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Jinchuan (Tongjiang)
das Straßenviertel Jinchuan (金川街道) im Stadtbezirk Linhe im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Jinchuan (Linhe)